Клюкин, Клюкина — русская фамилия.

Происхождение фамилии 
Фамилия «Клюкин» происходит от слова «Клюка».

В древнерусском языке слово «Клюка» имеет несколько значений:
 трость или длинная палка, на которую опираются при ходьбе;
 хитрость, коварство;
 в одном из именослов слово «клюка» привязано к словам «колдовать, колядовать».

Известные носители 
 
 Клюкин, Алексей Геннадьевич (1990) — российский самбист.
 Клюкин, Борис Дмитриевич (1929—2011) — советский учёный, доктор юридических наук, профессор.
 
 Клюкин, Виктор Валентинович — народный депутат СССР.
 Клюкин, Игорь Иванович (1916—1997) — специалист в области акустики. Автор книги «Удивительный мир звука».
 Клюкин, Максим Васильевич (псевдоним Васильев М.; 1868 ― начало 1920-х) — детский писатель, книгоиздатель.
 Клюкин, Никита Сергеевич (1989—2011) — российский хоккеист.
 Клюкин, Олег Павлович (1929—2002) — Заслуженный художник РФ.
 Клюкин, Павел Григорьевич — полный кавалер ордена Славы.

 Клюкина, Анна Иосифовна (род. 1949) — директор государственного Дарвиновского музея.
 Клюкина, Дарья Игоревна (род. 1994) — российская модель и актриса.
 Клюкина, Наталья Владимировна (род. 1988) — российская пловчиха.
 Клюкина, Светлана Алексеевна (род. 1989) — российская гимнастка (спортивная гимнастика).

Топоним 
 Клюкина — деревня в Шадринском районе Курганской области, упразднена в 2007 году.

См. также 
 Клюкино